Marlow F.C. é um clube de futebol baseado em Marlow, Buckinghamshire, Inglaterra.

Títulos
Isthmian League - Divisão 1: 1
 1987–88

 Spartan League Divisão 1: 1
 1937–38

 Spartan League Divisão 2 (Leste): 1
 1929–30

 Hellenic League Divisão Superior: 1
 2012–13

 Berks & Bucks Senior Cup: 2
 1990–91, 1993–94

Recordes
 Melhor performance na Liga: 3º na Isthmian League Premier Division, 1993-94
 Melhor performance na FA Cup: Semifinais, 1881-82. (Na era moderna, até a terceira fase, em 1992-93 e 1994-95)
 Melhor performance na FA Amateur Cup: Semifinais, 1896-97 e 1899-1900 (os registros indicam um clube chamado como Great Marlow FC, é incerto se é o mesmo clube)

Ligações externas 

Clubes de futebol da Inglaterra
Clubes de futebol fundados em 1870
Fundações na Inglaterra em 1870
Buckinghamshire